Ce nom peut désigner :

Mythologie 
 Eupompe, une des Néréides ;

Personnalités 
 Eupompe de Sicyone, peintre grec antique ;

Zoologie 
 Eupompe, un genre d'annélides.